Losman ist der Name von
J. P. Losman (* 1981), US-Sportler
Petr Losman (* 1979), tschechischer Orientierungsläufer

Siehe auch:
 Losmann
 Lossmann
 Losemann